De Svenska Cupen 2013–2014 was de 58ste editie van de strijd om de Zweedse voetbalbeker, die werd georganiseerd door de Zweedse voetbalbond. Het toernooi begon op 21 mei 2013 met de eerste ronde en eindigde op 18 mei 2014 met de finale in de Friends Arena in Solna. De winnaar kwalificeerde zich voor tweede kwalificatieronde van de UEFA Europa League 2014/15. De beker ging voor de derde keer (na 2001 en 2003) naar IF Elfsborg, dat in de finale met 1-0 won van Helsingborgs IF door een treffer van aanvaller Lasse Nilsson.

Schema

Zie ook
Allsvenskan 2013
Superettan 2013
Allsvenskan 2014
Superettan 2014

2014
Bekervoetbal 2013/14